Hayward ist der Familienname folgender Personen:

 Alison Hayward (* 1958), kanadische Speerwerferin
 Bernie Hayward (* 1949), britischer Hindernis-, Mittel- und Langstreckenläufer
 Brian Hayward (* 1960), kanadischer Eishockeyspieler
 Bronwyn Hayward (* ????), neuseeländische Klimawissenschaftlerin
 Brooke Hayward (* 1937), US-amerikanische Schauspielerin und Autorin
 Casey Hayward (* 1989), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Charles Hayward (* 1951), britischer Musiker
 David Hayward (1934–2003), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Debra Hayward, britische Filmproduzentin
 Don Hayward (1925–1999), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Ferd Hayward (1911–1988), kanadischer Geher
 George W. Hayward (1839–1870), englischer Forschungsreisender
 Gordon Hayward (* 1990), US-amerikanischer Basketballspieler
 Jack Hayward (1923–2015), britischer Geschäftsmann und Fußballfunktionär
 Jack Hayward (Politikwissenschaftler) (1931–2017), britischer Politikwissenschaftler
 Jayden Hayward (* 1987), neuseeländisch-italienischer Rugby-Union-Spieler
 Jeremy Hayward (* 1993), australischer Hockeyspieler
 Julie Hayward (* 1968), österreichische Bildhauerin und Zeichnerin
 Justin Hayward (* 1946), britischer Sänger, Gitarrist und Texter
 Kara Hayward (* 1998), US-amerikanische Schauspielerin
 Katie Hayward (* 2000), australische Leichtathletin
 Lance Hayward (1916–1991), bermudischer Jazzpianist
 Lazar Hayward (* 1986), US-amerikanischer Basketballspieler 
 Leland Hayward (1902–1971), US-amerikanischer Theater- und Filmproduzent
 Louis Hayward (1909–1985), britischer Schauspieler
 Lucas Hayward (* 1986), neuseeländischer Schauspieler
 Lucy Hayward Barker (1872–1948), US-amerikanische Malerin des Impressionismus
 Matthew Hayward (* 1989), kanadischer Freestyle-Skier
 Monroe Leland Hayward (1840–1899), US-amerikanischer Politiker
 Rachel Hayward (* 1968), kanadische Schauspielerin
 Richard Hayward (1946–2010), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Robert Hayward (* 1949), britischer Politiker
 Robin Hayward (* 1969), britischer Tubist und Komponist
 Rosemary Hayward (* 1980), australische Leichtathletin
 Roxane Hayward (* 1991), südafrikanisches Model und Schauspielerin
 Steven F. Hayward (* 1958), US-amerikanischer Kommentator und Politikwissenschaftler
 Susan Hayward (1917–1975), US-amerikanische Schauspielerin

 Tony Hayward (* 1957), britischer Manager
 Victor Hayward (1887–1916), britischer Polarforscher
 Wally Hayward (1908–2006), südafrikanischer Langstreckenläufer
 William Hayward (1787–1836), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hayward (Kalifornien), im Alameda County
 Hayward (Kentucky), im Carter County
 Hayward (Minnesota), im Freeborn County
 Hayward (Missouri), im Pemiscot County
 Hayward (Ohio)
 Hayward (Oklahoma)
 Hayward (Oregon)
 Hayward (Wisconsin), im Sawyer County
 Hayward (Town), Town(ship) im Sawyer County, Wisconsin

Siehe auch:
 Hayward House
 Hayward Lake
 Mount Hayward, Berg auf White Island im Ross-Archipel, Antarktis